Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2015/2016 является XIII турниром Российской федерации по баскетболу. Отличительной особенностью данного турнира, как и прошлогоднего, является то, что в нём участвовали только игроки с российским паспортом. Двукратными обладателями кубока стали баскетболистки курского «Динамо».

Регламент 
В Кубке России участвуют все клубы Премьер-лиги, Суперлиги I дивизиона, Суперлиги II дивизиона, а также молодёжные команды клубов Премьер-Лиги. 

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап — предварительный (групповые турниры): 1 раунд (08-13 сентября 2015г) и 2 раунд (17-20 сентября 2015г).
 II этап — финальный: «Финал четырёх» победителей групповых соревнований 2 раунда.

I этап

1 раунд 
В нём участвуют команды Первого и Второго дивизионов Супрелиги. Образуют 4 группы по четыре команды и играют туром в один круг. Команды, занявшие в группах 1 место, а также две лучшие команды, занявшие 2 место, переходят во 2 раунд.

Группа А 
Соревнования проходили в г.Сыктывкаре с 8-10 сентября 2015 года.

Группа Б 
Соревнования проходили в г.Курске с 11-13 сентября 2015 года.

Группа В 
Соревнования проходили в г.Пермь с 11-13 сентября 2015 года.

Группа Г 
Соревнования проходили в г.Ростов-на-Дону с 10-12 сентября 2015 года.

2 раунд 
Победители 1-го раунда и команды «Премьер-лиги» образуют 4 группы по четыре команды и играют туром в один круг. В «Финал четырёх» проходят команды занявшие первые места в группах.

Группа Д 
Соревнования проходили в г.Казани с 17-19 сентября 2015 года.

Группа Е 
Соревнования проходили в г.Курске с 18-20 сентября 2015 года.

Группа Ж 
Соревнования проходили в г.Видное с 18-20 сентября 2015 года.

Группа З 
Соревнования проходили в г.Вологде с 18-20 сентября 2015 года.

II этап

Финал четырёх

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

 Примечание: Жирным шрифтом выделена стартовая пятёрка, в графах: Мин – игровое время, Очк – очки, 2-х – 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х – 3-х очковые броски, Шт – штрафные броски, Под – подборы, АП – атакующие передачи, ПР – перехваты, БШ – блок-шоты, ФО - фолы

Состав победителей

Символическая пятерка 
По итогам турнира была названа символическая пятерка лучших игроков.

Лучший разыгрывающий - Елена Беглова (Надежда)
Лучший защитник - Елена Волкова (Вологда-Чеваката)
Лучший легкий форвард - Раиса Мусина (Надежда)
Лучший тяжелый форвард - Татьяна Видмер (Динамо (К))
Лучший центровой - Мария Вадеева (Спарта энд К)
MVP финала - Ирина Осипова (Динамо (К))

См. также 
 Кубок России по баскетболу 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира

Кубок России по баскетболу среди женщин
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе